Villa Unión puede referirse a:

Villa Unión, localidad de la Provincia de Santiago del Estero;
 Villa Unión, localidad de la Provincia de La Rioja;

Villa Unión, localidad en el estado de Durango;
 Villa Unión, localidad en el estado de Coahuila;
 Villa Unión, localidad en el estado de Sinaloa;

Villa de la Unión barrio de Montevideo.